11-е первенство Казахстана по футболу среди клубов Второй лиги, в финальном этапе которого приняли участие 5 команд. Соревнование имело любительский статус.

На предварительном этапе команды были разделены на региональные зоны. Затем лучшие клубы сыграли в финальном этапе в городе Семей (на стадионах «Цементник» и «Спартак») с 22 августа по 28 августа.

Предварительный этап

Финальный этап

Лучшие игроки 
Лучший вратарь —  Анурханов Ануар (ЗСМК)

Лучший защитник — Шишкин Руслан («Богатырь»)

Лучший полузащитник — Богомолов Алексей («OK Company»)

Лучший нападающий — Седько Эрнес («Мактаарал»)

Лучший бомбардир — Эльмар Набиев («Мактаарал»)

Лучший игрок — Жайылганов Таргын («Каспий-94»)

Ссылки